Suad Filekovič, (Iugoslávia, 16 de setembro de 1978) é um futebolista esloveno. Costuma jogar como lateral-esquerdo, zagueiro ou até ala-esquerdo. Atualmente, joga no NK Maribor, da Eslovênia.

Carreira 
Filekovic representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do NK Maribor
Futebolistas do HNK Hajduk Split
Futebolistas do Ergotelis FC
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Barnsley F.C.
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010